

Događaji 
Teodato Ipato je izabran za mletačkog dužda.

Rođenja

Smrti

Vanjske poveznice